A Kis-lengyelországi vajdaság, , Lengyelország 16 vajdasága közül az egyik közigazgatási egység. Jelenlegi formájában 1999. január 1-jén alakult meg az akkori adminisztratív reform eredményeképpen. A vajdaság területe , egyike a legkisebb vajdaságoknak (12. Lengyelországban). Népessége 3 millió 287 ezer fő, népsűrűsége viszont egyike a legnagyobbaknak: 217 fő/km² a 122 fő/km²-es országos átlaggal szemben.

Városai 
A Kis-Lengyelországi vajdaságban 60 város van, ezek közül 3 járási jogú. Az alábbi felsorolás népesség szerint rendezett a GUS (lengyel Központi Statisztikai Hivatal) 2009-es adatai alapján:

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 Wrota Małopolski – oficjalny portal wojewódzki 
 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – MARR
 Małopolska Organizacja Turystyczna
 Województwo małopolskie – Urząd Statystyczny w Krakowie